Paulo António Alves, mais conhecido por Paulão (Namibe, 22 de outubro de 1969 - 16 de agosto de 2021) é um ex-futebolista angolano.

Filhos Jajaly araujo,Denzel Araújo, Diandra Vicente, Vanusa Araújo.

Clubes 
Começou sua carreira tardiamente (em 1993, quando já tinha 23 anos), no Primeiro de Maio. Suas atuações fizeram-no se transferir para o Vitória de Setúbal em 1994, iniciando uma trajetória de oito anos no futebol português.

No país ibérico, Paulão jogaria também por Benfica e Académica antes de assinar com o Sporting de Espinho, então na Segunda Divisão portuguesa, em 1998. Foram 92 partidas e 21 gols marcados com a camisa alvinegra.

Fora dos planos do Espinho no segundo semestre de 2002, Paulão voltou a Angola para atuar no Petro de Luanda. Em 2003, foi dispensado pelo time da capital e assinou por uma temporada com o Aviação, também de Luanda. Encerrou a carreira no ano seguinte.

Seleção Angolana
Paulão disputou 34 partidas com a Selecção Angolana de Futebol entre 1989 e 2001, marcando dois gols. Participou da Copa Africana de Nações de 1996.

Ligações externas
 Perfil em Ogol
 Estatísticas em ForaDeJogo

Naturais de Luanda colonial
Futebolistas de Angola
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Sporting Clube de Espinho
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do Atlético Petróleos de Luanda
Futebolistas do Atlético Sport Aviação
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998